Ел Херанио има више значења:

 Ел Херанио (Ла Конкордија), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Херанио (Урике), насеље у савезној држави Чивава у Мексику